Gaadhiffushi (Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven 
 Gaadhiffushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven